El término jabalí puede corresponder a:

 el jabalí salvaje;
 un grupo de diputados de la extrema izquierda durante la legislatura constituyente de la Segunda República Española: los jabalíes;
 un equipo de fútbol americano de Argentina: los Jabalíes;
 Jabalí de Calidón, monstruo de la mitología griega;
 Jabalí de Erimanto, monstruo de la mitología griega;
 El Jabalí, localidad mexicana;
 El Jabalí, localidad argentina;
 Signo del Jabalí, en la astrología china.